Йонат — фамилия:

 Йонат, Ада (род. 1939) — израильский учёный-кристаллограф.
 Йонат, Артур (1909—1963) — немецкий спортсмен.